Пару́йр Сева́к ():
 Севак, Паруйр Рафаэлович (1924—1971) — армянский поэт и литературовед.
 Паруйр Севак — село в Араратской области Армении, названное в честь этого поэта.